Frauscher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Frauscher (* 1954), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (ÖVP)
 Engelbert Frauscher (?–1989), österreichischer Unternehmer siehe: Frauscher Bootswerft
 Helmut Frauscher (1934–1994), österreichischer Nationalrat und Bundesrat (ÖVP)
 Karl Frauscher (1852–1914), österreichischer Paläontologe
 Moritz Frauscher (1859–1916), österreichischer Sänger